

Мурсвілл — місто, штат Алабама
 Мурсвілл — місто, штат Індіана
 Мурсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Мурсвілл — селище, штат Міссурі